David Young puede hacer referencia a:
 David Martin Young jr. (1981), baloncestista estadounidense.
  David Young (1972), luchador estadounidense.
 David Allan Young (1915-1991), entomólogo estadounidense.
 Dai Young (1969), jugador de rugby galés.
 David Young Cameron (1865-1945), pintor escocés.